

322001–322100 

|-bgcolor=#F1F1F1
| 322001 ||  || 1 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=002 bgcolor=#E3E3E3
| 322002 ||  || 13 out 2010 || Catalina || CSS || — || 
|-id=003 bgcolor=#E3E3E3
| 322003 ||  || 3 nov 1999 || Heppenheim || Starkenburg Obs. || Ursula || 
|-id=004 bgcolor=#F1F1F1
| 322004 ||  || 1 out 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=005 bgcolor=#E3E3E3
| 322005 ||  || 21 nov 2004 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=006 bgcolor=#F1F1F1
| 322006 ||  || 25 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=007 bgcolor=#E3E3E3
| 322007 ||  || 6 abr 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=008 bgcolor=#F1F1F1
| 322008 ||  || 23 out 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=009 bgcolor=#F1F1F1
| 322009 ||  || 3 ago 1997 || Xinglong || SCAP || — || 
|-id=010 bgcolor=#E3E3E3
| 322010 ||  || 6 fev 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Maria || 
|-id=011 bgcolor=#F1F1F1
| 322011 ||  || 17 nov 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=012 bgcolor=#FAFAFA
| 322012 ||  || 15 abr 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=013 bgcolor=#F1F1F1
| 322013 ||  || 2 fev 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=014 bgcolor=#FAFAFA
| 322014 ||  || 30 dez 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=015 bgcolor=#E3E3E3
| 322015 ||  || 11 mar 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=016 bgcolor=#E3E3E3
| 322016 ||  || 15 mai 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=017 bgcolor=#E3E3E3
| 322017 ||  || 18 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=018 bgcolor=#F1F1F1
| 322018 ||  || 6 out 1996 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=019 bgcolor=#E3E3E3
| 322019 ||  || 9 jan 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=020 bgcolor=#FAFAFA
| 322020 ||  || 18 set 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=021 bgcolor=#E3E3E3
| 322021 ||  || 10 jan 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=022 bgcolor=#E3E3E3
| 322022 ||  || 4 jan 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=023 bgcolor=#F1F1F1
| 322023 ||  || 26 ago 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=024 bgcolor=#F1F1F1
| 322024 ||  || 14 abr 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=025 bgcolor=#FAFAFA
| 322025 ||  || 2 fev 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=026 bgcolor=#F1F1F1
| 322026 ||  || 29 jul 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=027 bgcolor=#E3E3E3
| 322027 ||  || 16 mar 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=028 bgcolor=#F1F1F1
| 322028 ||  || 17 nov 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=029 bgcolor=#E3E3E3
| 322029 ||  || 11 mar 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=030 bgcolor=#F1F1F1
| 322030 ||  || 5 dez 1996 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=031 bgcolor=#E3E3E3
| 322031 ||  || 26 ago 2009 || Catalina || CSS || — || 
|-id=032 bgcolor=#E3E3E3
| 322032 ||  || 29 nov 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=033 bgcolor=#E3E3E3
| 322033 ||  || 25 dez 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=034 bgcolor=#E3E3E3
| 322034 ||  || 11 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=035 bgcolor=#E3E3E3
| 322035 ||  || 28 mar 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || Ursula || 
|-id=036 bgcolor=#F1F1F1
| 322036 ||  || 10 nov 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=037 bgcolor=#F1F1F1
| 322037 ||  || 28 set 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=038 bgcolor=#F1F1F1
| 322038 ||  || 28 ago 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=039 bgcolor=#F1F1F1
| 322039 ||  || 26 mar 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=040 bgcolor=#F1F1F1
| 322040 ||  || 3 set 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=041 bgcolor=#E3E3E3
| 322041 ||  || 12 mar 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=042 bgcolor=#E3E3E3
| 322042 ||  || 16 ago 2009 || Catalina || CSS || Brangane || 
|-id=043 bgcolor=#F1F1F1
| 322043 ||  || 5 jan 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=044 bgcolor=#E3E3E3
| 322044 ||  || 17 set 2004 || Wise || D. Polishook || — || 
|-id=045 bgcolor=#FAFAFA
| 322045 ||  || 24 abr 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=046 bgcolor=#F1F1F1
| 322046 ||  || 27 ago 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=047 bgcolor=#E3E3E3
| 322047 ||  || 28 jan 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=048 bgcolor=#E3E3E3
| 322048 ||  || 15 abr 2007 || Catalina || CSS || — || 
|-id=049 bgcolor=#FAFAFA
| 322049 ||  || 19 nov 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=050 bgcolor=#F1F1F1
| 322050 ||  || 8 set 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=051 bgcolor=#E3E3E3
| 322051 ||  || 5 nov 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=052 bgcolor=#E3E3E3
| 322052 ||  || 7 set 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=053 bgcolor=#FAFAFA
| 322053 ||  || 9 jul 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=054 bgcolor=#F1F1F1
| 322054 ||  || 18 fev 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=055 bgcolor=#F1F1F1
| 322055 ||  || 16 dez 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=056 bgcolor=#E3E3E3
| 322056 ||  || 6 dez 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=057 bgcolor=#E3E3E3
| 322057 ||  || 4 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=058 bgcolor=#88F2FF
| 322058 ||  || 30 set 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Vesta || 
|-id=059 bgcolor=#F1F1F1
| 322059 ||  || 12 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || Themis || 
|-id=060 bgcolor=#FAFAFA
| 322060 ||  || 14 out 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=061 bgcolor=#F1F1F1
| 322061 ||  || 21 nov 1997 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=062 bgcolor=#F1F1F1
| 322062 ||  || 20 nov 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=063 bgcolor=#F1F1F1
| 322063 ||  || 21 set 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=064 bgcolor=#F1F1F1
| 322064 ||  || 6 fev 2003 || Palomar || NEAT || Phocaea || 
|-id=065 bgcolor=#E3E3E3
| 322065 ||  || 1 nov 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=066 bgcolor=#E3E3E3
| 322066 ||  || 11 set 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=067 bgcolor=#F1F1F1
| 322067 ||  || 20 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=068 bgcolor=#88F2FF
| 322068 ||  || 10 jun 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || Vesta || 
|-id=069 bgcolor=#FAFAFA
| 322069 ||  || 13 jan 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=070 bgcolor=#E3E3E3
| 322070 ||  || 5 set 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=071 bgcolor=#88F2FF
| 322071 ||  || 6 nov 2010 || Socorro || LINEAR || Vesta || 
|-id=072 bgcolor=#E3E3E3
| 322072 ||  || 6 out 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=073 bgcolor=#E3E3E3
| 322073 ||  || 10 nov 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || Eos || 
|-id=074 bgcolor=#F1F1F1
| 322074 ||  || 13 abr 2004 || Siding Spring || R. H. McNaught || — || 
|-id=075 bgcolor=#F1F1F1
| 322075 ||  || 7 abr 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=076 bgcolor=#E3E3E3
| 322076 ||  || 18 set 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Brangane || 
|-id=077 bgcolor=#E3E3E3
| 322077 ||  || 1 nov 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=078 bgcolor=#F1F1F1
| 322078 ||  || 1 dez 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=079 bgcolor=#E3E3E3
| 322079 ||  || 10 fev 2002 || Socorro || LINEAR || Maria || 
|-id=080 bgcolor=#88F2FF
| 322080 ||  || 6 set 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Vesta || 
|-id=081 bgcolor=#F1F1F1
| 322081 ||  || 21 dez 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=082 bgcolor=#E3E3E3
| 322082 ||  || 5 abr 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=083 bgcolor=#F1F1F1
| 322083 ||  || 27 jan 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=084 bgcolor=#E3E3E3
| 322084 ||  || 15 ago 2004 || Campo Imperatore || CINEOS || Ursula || 
|-id=085 bgcolor=#F1F1F1
| 322085 ||  || 11 mar 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=086 bgcolor=#F1F1F1
| 322086 ||  || 17 out 1996 || Caussols || ODAS || — || 
|-id=087 bgcolor=#E3E3E3
| 322087 ||  || 8 abr 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=088 bgcolor=#F1F1F1
| 322088 ||  || 27 set 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=089 bgcolor=#E3E3E3
| 322089 ||  || 4 dez 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=090 bgcolor=#F1F1F1
| 322090 ||  || 20 mar 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=091 bgcolor=#E3E3E3
| 322091 ||  || 20 jan 2001 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=092 bgcolor=#E3E3E3
| 322092 ||  || 9 mai 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=093 bgcolor=#E3E3E3
| 322093 ||  || 7 dez 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=094 bgcolor=#F1F1F1
| 322094 ||  || 14 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=095 bgcolor=#E3E3E3
| 322095 ||  || 14 mar 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Ursula || 
|-id=096 bgcolor=#E3E3E3
| 322096 ||  || 24 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || Maria || 
|-id=097 bgcolor=#F1F1F1
| 322097 ||  || 9 out 1993 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=098 bgcolor=#E3E3E3
| 322098 ||  || 26 nov 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=099 bgcolor=#E3E3E3
| 322099 ||  || 22 dez 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=100 bgcolor=#F1F1F1
| 322100 ||  || 10 mar 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|}

322101–322200 

|-bgcolor=#FAFAFA
| 322101 ||  || 16 jan 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=102 bgcolor=#F1F1F1
| 322102 ||  || 29 dez 1997 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=103 bgcolor=#F1F1F1
| 322103 ||  || 8 jan 1994 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=104 bgcolor=#FAFAFA
| 322104 ||  || 29 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=105 bgcolor=#E3E3E3
| 322105 ||  || 2 dez 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=106 bgcolor=#F1F1F1
| 322106 ||  || 23 jan 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=107 bgcolor=#FAFAFA
| 322107 ||  || 24 set 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=108 bgcolor=#FAFAFA
| 322108 ||  || 24 jul 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=109 bgcolor=#FAFAFA
| 322109 ||  || 14 mai 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=110 bgcolor=#F1F1F1
| 322110 ||  || 19 mar 2004 || Palomar || NEAT || Meliboea || 
|-id=111 bgcolor=#F1F1F1
| 322111 ||  || 8 abr 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=112 bgcolor=#FAFAFA
| 322112 ||  || 16 mar 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=113 bgcolor=#F1F1F1
| 322113 ||  || 9 fev 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=114 bgcolor=#E3E3E3
| 322114 ||  || 8 dez 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=115 bgcolor=#FAFAFA
| 322115 ||  || 27 ago 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=116 bgcolor=#FAFAFA
| 322116 ||  || 22 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=117 bgcolor=#E3E3E3
| 322117 ||  || 15 mar 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=118 bgcolor=#F1F1F1
| 322118 ||  || 26 ago 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=119 bgcolor=#F1F1F1
| 322119 ||  || 28 out 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=120 bgcolor=#E3E3E3
| 322120 ||  || 21 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=121 bgcolor=#FAFAFA
| 322121 ||  || 10 abr 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=122 bgcolor=#E3E3E3
| 322122 ||  || 1 nov 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=123 bgcolor=#E3E3E3
| 322123 ||  || 2 dez 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=124 bgcolor=#F1F1F1
| 322124 ||  || 16 nov 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=125 bgcolor=#FAFAFA
| 322125 ||  || 19 dez 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=126 bgcolor=#E3E3E3
| 322126 ||  || 9 out 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=127 bgcolor=#F1F1F1
| 322127 ||  || 26 abr 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=128 bgcolor=#F1F1F1
| 322128 ||  || 10 jan 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=129 bgcolor=#E3E3E3
| 322129 ||  || 13 out 1993 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=130 bgcolor=#E3E3E3
| 322130 ||  || 16 set 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Ursula || 
|-id=131 bgcolor=#E3E3E3
| 322131 ||  || 27 mai 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=132 bgcolor=#F1F1F1
| 322132 ||  || 20 nov 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=133 bgcolor=#F1F1F1
| 322133 ||  || 5 abr 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=134 bgcolor=#F1F1F1
| 322134 ||  || 29 jul 2005 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=135 bgcolor=#F1F1F1
| 322135 ||  || 19 jul 2009 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=136 bgcolor=#F1F1F1
| 322136 ||  || 28 set 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=137 bgcolor=#88F2FF
| 322137 ||  || 5 set 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || Vesta || 
|-id=138 bgcolor=#F1F1F1
| 322138 ||  || 27 mar 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=139 bgcolor=#F1F1F1
| 322139 ||  || 29 jun 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=140 bgcolor=#E3E3E3
| 322140 ||  || 28 abr 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=141 bgcolor=#F1F1F1
| 322141 ||  || 28 fev 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=142 bgcolor=#E3E3E3
| 322142 ||  || 30 set 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=143 bgcolor=#F1F1F1
| 322143 ||  || 18 mar 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=144 bgcolor=#F1F1F1
| 322144 ||  || 25 nov 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=145 bgcolor=#E3E3E3
| 322145 ||  || 29 set 2005 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker || — || 
|-id=146 bgcolor=#E3E3E3
| 322146 ||  || 15 jan 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=147 bgcolor=#F1F1F1
| 322147 ||  || 24 mar 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=148 bgcolor=#F1F1F1
| 322148 ||  || 29 ago 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=149 bgcolor=#E3E3E3
| 322149 ||  || 18 mai 2002 || Palomar || NEAT || Ursula || 
|-id=150 bgcolor=#E3E3E3
| 322150 ||  || 23 ago 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=151 bgcolor=#E3E3E3
| 322151 ||  || 13 abr 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=152 bgcolor=#F1F1F1
| 322152 ||  || 24 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=153 bgcolor=#E3E3E3
| 322153 ||  || 2 out 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=154 bgcolor=#F1F1F1
| 322154 ||  || 9 fev 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=155 bgcolor=#E3E3E3
| 322155 ||  || 9 jan 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=156 bgcolor=#E3E3E3
| 322156 ||  || 14 set 1994 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=157 bgcolor=#88F2FF
| 322157 ||  || 27 set 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Vesta || 
|-id=158 bgcolor=#F1F1F1
| 322158 ||  || 1 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=159 bgcolor=#E3E3E3
| 322159 ||  || 2 out 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=160 bgcolor=#E3E3E3
| 322160 ||  || 9 out 2004 || Anderson Mesa || LONEOS || Brangane || 
|-id=161 bgcolor=#E3E3E3
| 322161 ||  || 8 fev 2002 || Kitt Peak || M. W. Buie || — || 
|-id=162 bgcolor=#E3E3E3
| 322162 ||  || 6 nov 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=163 bgcolor=#E3E3E3
| 322163 ||  || 12 mai 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=164 bgcolor=#E3E3E3
| 322164 ||  || 20 jan 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || Ursula || 
|-id=165 bgcolor=#E3E3E3
| 322165 ||  || 22 mai 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=166 bgcolor=#F1F1F1
| 322166 ||  || 28 set 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=167 bgcolor=#88F2FF
| 322167 ||  || 3 nov 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Vesta || 
|-id=168 bgcolor=#F1F1F1
| 322168 ||  || 10 dez 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=169 bgcolor=#FAFAFA
| 322169 ||  || 11 jul 1994 || La Silla || E. W. Elst, H. Debehogne || — || 
|-id=170 bgcolor=#F1F1F1
| 322170 ||  || 7 fev 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=171 bgcolor=#88F2FF
| 322171 ||  || 12 fev 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || Vesta || 
|-id=172 bgcolor=#E3E3E3
| 322172 ||  || 19 jan 1996 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=173 bgcolor=#E3E3E3
| 322173 ||  || 3 abr 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=174 bgcolor=#E3E3E3
| 322174 ||  || 1 nov 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=175 bgcolor=#F1F1F1
| 322175 ||  || 31 ago 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=176 bgcolor=#F1F1F1
| 322176 ||  || 31 ago 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=177 bgcolor=#E3E3E3
| 322177 ||  || 4 mai 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=178 bgcolor=#E3E3E3
| 322178 ||  || 24 dez 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=179 bgcolor=#E3E3E3
| 322179 ||  || 25 nov 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=180 bgcolor=#E3E3E3
| 322180 ||  || 26 nov 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=181 bgcolor=#F1F1F1
| 322181 ||  || 8 fev 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=182 bgcolor=#E3E3E3
| 322182 ||  || 4 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=183 bgcolor=#E3E3E3
| 322183 ||  || 18 out 2009 || Catalina || CSS || — || 
|-id=184 bgcolor=#F1F1F1
| 322184 ||  || 28 nov 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=185 bgcolor=#E3E3E3
| 322185 ||  || 27 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || Themis || 
|-id=186 bgcolor=#F1F1F1
| 322186 ||  || 1 fev 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=187 bgcolor=#E3E3E3
| 322187 ||  || 12 out 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=188 bgcolor=#E3E3E3
| 322188 ||  || 2 dez 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=189 bgcolor=#F1F1F1
| 322189 ||  || 21 ago 2004 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=190 bgcolor=#E3E3E3
| 322190 ||  || 18 ago 2009 || Catalina || CSS || — || 
|-id=191 bgcolor=#E3E3E3
| 322191 ||  || 28 out 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=192 bgcolor=#F1F1F1
| 322192 ||  || 4 nov 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=193 bgcolor=#E3E3E3
| 322193 ||  || 15 mar 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=194 bgcolor=#88F2FF
| 322194 ||  || 23 nov 2009 || Catalina || CSS || Vesta || 
|-id=195 bgcolor=#F1F1F1
| 322195 ||  || 9 fev 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=196 bgcolor=#88F2FF
| 322196 ||  || 6 nov 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Vesta || 
|-id=197 bgcolor=#F1F1F1
| 322197 ||  || 29 out 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=198 bgcolor=#E3E3E3
| 322198 ||  || 16 ago 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=199 bgcolor=#E3E3E3
| 322199 ||  || 16 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || Ursula || 
|-id=200 bgcolor=#E3E3E3
| 322200 ||  || 30 out 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|}

322201–322300 

|-bgcolor=#E3E3E3
| 322201 ||  || 15 abr 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=202 bgcolor=#E3E3E3
| 322202 ||  || 3 nov 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=203 bgcolor=#E3E3E3
| 322203 ||  || 9 nov 2004 || Catalina || CSS || — || 
|-id=204 bgcolor=#F1F1F1
| 322204 ||  || 2 dez 1996 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=205 bgcolor=#E3E3E3
| 322205 ||  || 15 out 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=206 bgcolor=#E3E3E3
| 322206 ||  || 24 jan 2006 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=207 bgcolor=#E3E3E3
| 322207 ||  || 23 jan 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=208 bgcolor=#E3E3E3
| 322208 ||  || 8 nov 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Pallas || 
|-id=209 bgcolor=#FAFAFA
| 322209 ||  || 5 set 1994 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=210 bgcolor=#E3E3E3
| 322210 ||  || 2 fev 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=211 bgcolor=#FAFAFA
| 322211 ||  || 11 nov 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=212 bgcolor=#F1F1F1
| 322212 ||  || 24 dez 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=213 bgcolor=#E3E3E3
| 322213 ||  || 25 ago 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=214 bgcolor=#F1F1F1
| 322214 ||  || 22 jul 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=215 bgcolor=#E3E3E3
| 322215 ||  || 17 mar 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || Juno || 
|-id=216 bgcolor=#E3E3E3
| 322216 ||  || 16 dez 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=217 bgcolor=#FAFAFA
| 322217 ||  || 19 nov 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=218 bgcolor=#E3E3E3
| 322218 ||  || 28 jan 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=219 bgcolor=#E3E3E3
| 322219 ||  || 21 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=220 bgcolor=#F1F1F1
| 322220 ||  || 10 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=221 bgcolor=#E3E3E3
| 322221 ||  || 1 fev 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=222 bgcolor=#E3E3E3
| 322222 ||  || 5 dez 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=223 bgcolor=#F1F1F1
| 322223 ||  || 20 mar 1999 || Apache Point || SDSS || — || 
|-id=224 bgcolor=#E3E3E3
| 322224 ||  || 21 dez 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=225 bgcolor=#F1F1F1
| 322225 ||  || 7 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=226 bgcolor=#F1F1F1
| 322226 ||  || 5 set 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=227 bgcolor=#E3E3E3
| 322227 ||  || 29 nov 1997 || Kitt Peak || Spacewatch || Ursula || 
|-id=228 bgcolor=#E3E3E3
| 322228 ||  || 28 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=229 bgcolor=#FAFAFA
| 322229 ||  || 29 fev 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=230 bgcolor=#FAFAFA
| 322230 ||  || 14 abr 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=231 bgcolor=#F1F1F1
| 322231 ||  || 29 jan 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=232 bgcolor=#FAFAFA
| 322232 ||  || 18 dez 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=233 bgcolor=#E3E3E3
| 322233 ||  || 27 set 2003 || Apache Point || SDSS || — || 
|-id=234 bgcolor=#F1F1F1
| 322234 ||  || 15 out 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=235 bgcolor=#F1F1F1
| 322235 ||  || 11 nov 1996 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=236 bgcolor=#FAFAFA
| 322236 ||  || 4 jul 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=237 bgcolor=#FAFAFA
| 322237 ||  || 5 abr 2000 || Anderson Mesa || LONEOS || Mitidika || 
|-id=238 bgcolor=#E3E3E3
| 322238 ||  || 1 fev 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=239 bgcolor=#E3E3E3
| 322239 ||  || 16 nov 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || Ursula || 
|-id=240 bgcolor=#FAFAFA
| 322240 ||  || 26 mar 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=241 bgcolor=#E3E3E3
| 322241 ||  || 10 nov 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=242 bgcolor=#FAFAFA
| 322242 ||  || 26 mar 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=243 bgcolor=#E3E3E3
| 322243 ||  || 29 mai 2001 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=244 bgcolor=#E3E3E3
| 322244 ||  || 5 mar 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=245 bgcolor=#F1F1F1
| 322245 ||  || 25 nov 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=246 bgcolor=#E3E3E3
| 322246 ||  || 29 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=247 bgcolor=#E3E3E3
| 322247 ||  || 19 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=248 bgcolor=#E3E3E3
| 322248 ||  || 2 fev 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=249 bgcolor=#F1F1F1
| 322249 ||  || 9 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=250 bgcolor=#E3E3E3
| 322250 ||  || 2 mar 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=251 bgcolor=#E3E3E3
| 322251 ||  || 25 ago 1998 || Caussols || ODAS || — || 
|-id=252 bgcolor=#F1F1F1
| 322252 ||  || 15 mar 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=253 bgcolor=#FAFAFA
| 322253 ||  || 3 mar 2000 || Apache Point || SDSS || Mitidika || 
|-id=254 bgcolor=#E3E3E3
| 322254 ||  || 14 mar 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=255 bgcolor=#F1F1F1
| 322255 ||  || 25 jul 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=256 bgcolor=#F1F1F1
| 322256 ||  || 5 abr 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=257 bgcolor=#F1F1F1
| 322257 ||  || 12 fev 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=258 bgcolor=#F1F1F1
| 322258 ||  || 28 abr 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=259 bgcolor=#E3E3E3
| 322259 ||  || 3 mar 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=260 bgcolor=#E3E3E3
| 322260 ||  || 11 dez 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=261 bgcolor=#E3E3E3
| 322261 ||  || 3 out 2002 || Socorro || LINEAR || Ursula || 
|-id=262 bgcolor=#F1F1F1
| 322262 ||  || 28 dez 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=263 bgcolor=#FAFAFA
| 322263 ||  || 26 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=264 bgcolor=#E3E3E3
| 322264 ||  || 19 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=265 bgcolor=#E3E3E3
| 322265 ||  || 20 nov 2003 || Socorro || LINEAR || Ursula || 
|-id=266 bgcolor=#E3E3E3
| 322266 ||  || 10 out 1997 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=267 bgcolor=#F1F1F1
| 322267 ||  || 23 mar 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=268 bgcolor=#E3E3E3
| 322268 ||  || 27 fev 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=269 bgcolor=#E3E3E3
| 322269 ||  || 5 mar 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=270 bgcolor=#F1F1F1
| 322270 ||  || 30 dez 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=271 bgcolor=#E3E3E3
| 322271 ||  || 9 out 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=272 bgcolor=#E3E3E3
| 322272 ||  || 18 jun 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=273 bgcolor=#F1F1F1
| 322273 ||  || 4 nov 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=274 bgcolor=#E3E3E3
| 322274 ||  || 10 dez 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=275 bgcolor=#E3E3E3
| 322275 ||  || 16 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=276 bgcolor=#E3E3E3
| 322276 ||  || 13 mar 1996 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=277 bgcolor=#FAFAFA
| 322277 ||  || 14 mar 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=278 bgcolor=#FAFAFA
| 322278 ||  || 17 mar 1996 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=279 bgcolor=#E3E3E3
| 322279 ||  || 16 jan 2005 || Mauna Kea || C. Veillet || — || 
|-id=280 bgcolor=#F1F1F1
| 322280 ||  || 5 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=281 bgcolor=#E3E3E3
| 322281 ||  || 14 mar 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=282 bgcolor=#E3E3E3
| 322282 ||  || 7 abr 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=283 bgcolor=#E3E3E3
| 322283 ||  || 25 out 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=284 bgcolor=#FAFAFA
| 322284 ||  || 11 fev 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=285 bgcolor=#F1F1F1
| 322285 ||  || 8 jan 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=286 bgcolor=#E3E3E3
| 322286 ||  || 28 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=287 bgcolor=#E3E3E3
| 322287 ||  || 4 abr 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=288 bgcolor=#F1F1F1
| 322288 ||  || 10 out 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=289 bgcolor=#FAFAFA
| 322289 ||  || 30 out 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=290 bgcolor=#F1F1F1
| 322290 ||  || 4 set 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=291 bgcolor=#E3E3E3
| 322291 ||  || 12 mar 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=292 bgcolor=#E3E3E3
| 322292 ||  || 4 set 2007 || Catalina || CSS || Brangane || 
|-id=293 bgcolor=#E3E3E3
| 322293 ||  || 30 nov 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=294 bgcolor=#F1F1F1
| 322294 ||  || 19 jan 1996 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=295 bgcolor=#F1F1F1
| 322295 ||  || 28 out 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=296 bgcolor=#F1F1F1
| 322296 ||  || 12 out 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || Themis || 
|-id=297 bgcolor=#E3E3E3
| 322297 ||  || 21 mai 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=298 bgcolor=#E3E3E3
| 322298 ||  || 13 jan 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=299 bgcolor=#FAFAFA
| 322299 ||  || 21 mar 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=300 bgcolor=#E3E3E3
| 322300 ||  || 20 set 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|}

322301–322400 

|-bgcolor=#E3E3E3
| 322301 ||  || 16 jun 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=302 bgcolor=#E3E3E3
| 322302 ||  || 28 jun 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=303 bgcolor=#F1F1F1
| 322303 ||  || 7 set 2008 || Catalina || CSS || — || 
|-id=304 bgcolor=#E3E3E3
| 322304 ||  || 29 abr 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=305 bgcolor=#FAFAFA
| 322305 ||  || 7 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=306 bgcolor=#F1F1F1
| 322306 ||  || 7 out 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=307 bgcolor=#E3E3E3
| 322307 ||  || 8 out 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || Maria || 
|-id=308 bgcolor=#F1F1F1
| 322308 ||  || 15 mar 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=309 bgcolor=#F1F1F1
| 322309 ||  || 15 out 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=310 bgcolor=#FAFAFA
| 322310 ||  || 9 ago 2004 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=311 bgcolor=#F1F1F1
| 322311 ||  || 14 abr 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=312 bgcolor=#F1F1F1
| 322312 ||  || 5 abr 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=313 bgcolor=#F1F1F1
| 322313 ||  || 2 out 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=314 bgcolor=#F1F1F1
| 322314 ||  || 4 out 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=315 bgcolor=#F1F1F1
| 322315 ||  || 19 dez 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=316 bgcolor=#88F2FF
| 322316 || 2011 GG || 27 jan 2010 || WISE || WISE || Vesta || 
|-id=317 bgcolor=#F1F1F1
| 322317 ||  || 23 abr 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=318 bgcolor=#E3E3E3
| 322318 ||  || 3 set 2007 || Catalina || CSS || — || 
|-id=319 bgcolor=#FAFAFA
| 322319 ||  || 10 jul 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=320 bgcolor=#E3E3E3
| 322320 ||  || 29 out 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=321 bgcolor=#F1F1F1
| 322321 ||  || 14 mar 2007 || Catalina || CSS || — || 
|-id=322 bgcolor=#F1F1F1
| 322322 ||  || 8 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=323 bgcolor=#F1F1F1
| 322323 ||  || 23 jan 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=324 bgcolor=#F1F1F1
| 322324 ||  || 23 jan 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=325 bgcolor=#FAFAFA
| 322325 ||  || 6 ago 2004 || Campo Imperatore || CINEOS || — || 
|-id=326 bgcolor=#E3E3E3
| 322326 ||  || 23 set 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=327 bgcolor=#E3E3E3
| 322327 ||  || 5 mar 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=328 bgcolor=#F1F1F1
| 322328 ||  || 7 set 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=329 bgcolor=#F1F1F1
| 322329 ||  || 3 set 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=330 bgcolor=#F1F1F1
| 322330 ||  || 14 mar 2001 || Prescott || P. G. Comba || — || 
|-id=331 bgcolor=#E3E3E3
| 322331 ||  || 17 fev 2010 || Catalina || CSS || — || 
|-id=332 bgcolor=#E3E3E3
| 322332 ||  || 5 jun 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=333 bgcolor=#E3E3E3
| 322333 ||  || 3 mar 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=334 bgcolor=#E3E3E3
| 322334 ||  || 4 mar 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=335 bgcolor=#F1F1F1
| 322335 ||  || 10 nov 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=336 bgcolor=#E3E3E3
| 322336 ||  || 11 mar 2005 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=337 bgcolor=#E3E3E3
| 322337 ||  || 24 nov 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=338 bgcolor=#E3E3E3
| 322338 ||  || 24 abr 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=339 bgcolor=#E3E3E3
| 322339 ||  || 19 dez 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=340 bgcolor=#FAFAFA
| 322340 ||  || 24 jan 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=341 bgcolor=#E3E3E3
| 322341 ||  || 24 nov 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=342 bgcolor=#E3E3E3
| 322342 ||  || 25 mai 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=343 bgcolor=#E3E3E3
| 322343 ||  || 11 mar 2005 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=344 bgcolor=#FAFAFA
| 322344 ||  || 1 fev 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=345 bgcolor=#E3E3E3
| 322345 ||  || 26 out 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=346 bgcolor=#F1F1F1
| 322346 ||  || 10 dez 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=347 bgcolor=#FAFAFA
| 322347 ||  || 3 dez 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=348 bgcolor=#E3E3E3
| 322348 ||  || 5 out 2002 || Apache Point || SDSS || — || 
|-id=349 bgcolor=#F1F1F1
| 322349 ||  || 23 set 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=350 bgcolor=#FAFAFA
| 322350 ||  || 5 abr 2000 || Socorro || LINEAR || Mitidika || 
|-id=351 bgcolor=#E3E3E3
| 322351 ||  || 1 abr 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=352 bgcolor=#E3E3E3
| 322352 ||  || 9 fev 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=353 bgcolor=#F1F1F1
| 322353 ||  || 3 jul 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=354 bgcolor=#E3E3E3
| 322354 ||  || 13 out 2007 || Catalina || CSS || — || 
|-id=355 bgcolor=#FAFAFA
| 322355 ||  || 20 jun 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=356 bgcolor=#E3E3E3
| 322356 ||  || 31 ago 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || Juno || 
|-id=357 bgcolor=#E3E3E3
| 322357 ||  || 28 fev 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=358 bgcolor=#E3E3E3
| 322358 ||  || 7 ago 2001 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=359 bgcolor=#F1F1F1
| 322359 ||  || 20 nov 1992 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=360 bgcolor=#E3E3E3
| 322360 ||  || 25 mar 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=361 bgcolor=#F1F1F1
| 322361 ||  || 19 jan 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=362 bgcolor=#FAFAFA
| 322362 ||  || 15 mai 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=363 bgcolor=#F1F1F1
| 322363 ||  || 7 fev 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=364 bgcolor=#E3E3E3
| 322364 ||  || 21 out 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=365 bgcolor=#E3E3E3
| 322365 ||  || 28 jan 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || Maria || 
|-id=366 bgcolor=#E3E3E3
| 322366 ||  || 27 out 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Brangane || 
|-id=367 bgcolor=#E3E3E3
| 322367 ||  || 16 jan 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=368 bgcolor=#FAFAFA
| 322368 ||  || 28 abr 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=369 bgcolor=#E3E3E3
| 322369 ||  || 15 jan 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=370 bgcolor=#FAFAFA
| 322370 ||  || 29 out 2002 || Apache Point || SDSS || — || 
|-id=371 bgcolor=#F1F1F1
| 322371 ||  || 18 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=372 bgcolor=#E3E3E3
| 322372 ||  || 14 fev 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=373 bgcolor=#E3E3E3
| 322373 ||  || 12 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=374 bgcolor=#F1F1F1
| 322374 ||  || 19 set 1998 || Apache Point || SDSS || — || 
|-id=375 bgcolor=#F1F1F1
| 322375 ||  || 29 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=376 bgcolor=#E3E3E3
| 322376 ||  || 25 abr 2000 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=377 bgcolor=#F1F1F1
| 322377 ||  || 26 nov 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=378 bgcolor=#88F2FF
| 322378 ||  || 5 mar 2006 || Junk Bond || D. Healy || — || 
|-id=379 bgcolor=#88F2FF
| 322379 ||  || 9 dez 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=380 bgcolor=#FAFAFA
| 322380 ||  || 21 jul 1996 || Haleakala || NEAT || Mitidika || 
|-id=381 bgcolor=#E3E3E3
| 322381 ||  || 9 jan 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=382 bgcolor=#E3E3E3
| 322382 ||  || 9 mai 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=383 bgcolor=#F1F1F1
| 322383 ||  || 11 fev 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=384 bgcolor=#F1F1F1
| 322384 ||  || 28 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=385 bgcolor=#FAFAFA
| 322385 ||  || 4 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=386 bgcolor=#E3E3E3
| 322386 ||  || 17 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=387 bgcolor=#F1F1F1
| 322387 ||  || 29 out 2002 || Apache Point || SDSS || — || 
|-id=388 bgcolor=#FAFAFA
| 322388 ||  || 9 abr 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || Mitidika || 
|-id=389 bgcolor=#F1F1F1
| 322389 ||  || 27 jan 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=390 bgcolor=#E3E3E3
| 322390 Planes de Son ||  || 9 jun 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=391 bgcolor=#FAFAFA
| 322391 ||  || 13 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=392 bgcolor=#E3E3E3
| 322392 ||  || 20 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=393 bgcolor=#F1F1F1
| 322393 ||  || 14 set 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=394 bgcolor=#E3E3E3
| 322394 ||  || 6 dez 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=395 bgcolor=#E3E3E3
| 322395 ||  || 2 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=396 bgcolor=#E3E3E3
| 322396 ||  || 3 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=397 bgcolor=#E3E3E3
| 322397 ||  || 19 jun 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=398 bgcolor=#F1F1F1
| 322398 ||  || 10 out 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=399 bgcolor=#E3E3E3
| 322399 ||  || 25 set 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=400 bgcolor=#FAFAFA
| 322400 ||  || 12 mai 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|}

322401–322500 

|-bgcolor=#F1F1F1
| 322401 ||  || 24 abr 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=402 bgcolor=#FAFAFA
| 322402 ||  || 6 out 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=403 bgcolor=#E3E3E3
| 322403 ||  || 5 jun 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || Ursula || 
|-id=404 bgcolor=#E3E3E3
| 322404 ||  || 27 abr 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=405 bgcolor=#E3E3E3
| 322405 ||  || 13 dez 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=406 bgcolor=#F1F1F1
| 322406 ||  || 4 fev 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=407 bgcolor=#E3E3E3
| 322407 ||  || 15 nov 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=408 bgcolor=#E3E3E3
| 322408 ||  || 8 fev 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=409 bgcolor=#E3E3E3
| 322409 ||  || 29 jul 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=410 bgcolor=#FAFAFA
| 322410 ||  || 2 abr 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=411 bgcolor=#F1F1F1
| 322411 ||  || 16 set 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=412 bgcolor=#FAFAFA
| 322412 ||  || 3 mai 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=413 bgcolor=#F1F1F1
| 322413 ||  || 28 ago 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=414 bgcolor=#E3E3E3
| 322414 ||  || 7 set 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=415 bgcolor=#F1F1F1
| 322415 ||  || 28 ago 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=416 bgcolor=#F1F1F1
| 322416 ||  || 8 fev 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=417 bgcolor=#FAFAFA
| 322417 ||  || 11 out 1996 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=418 bgcolor=#F1F1F1
| 322418 ||  || 9 abr 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=419 bgcolor=#FAFAFA
| 322419 ||  || 4 nov 2004 || Catalina || CSS || — || 
|-id=420 bgcolor=#FAFAFA
| 322420 ||  || 19 mar 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || Mitidika || 
|-id=421 bgcolor=#E3E3E3
| 322421 ||  || 27 mar 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=422 bgcolor=#F1F1F1
| 322422 ||  || 18 abr 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=423 bgcolor=#FAFAFA
| 322423 ||  || 9 ago 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=424 bgcolor=#F1F1F1
| 322424 ||  || 10 mar 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=425 bgcolor=#FAFAFA
| 322425 ||  || 20 nov 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=426 bgcolor=#F1F1F1
| 322426 ||  || 14 mar 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=427 bgcolor=#FAFAFA
| 322427 ||  || 8 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=428 bgcolor=#E3E3E3
| 322428 ||  || 17 fev 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=429 bgcolor=#F1F1F1
| 322429 ||  || 5 nov 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=430 bgcolor=#F1F1F1
| 322430 ||  || 8 mai 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=431 bgcolor=#E3E3E3
| 322431 ||  || 18 nov 2001 || Apache Point || SDSS || — || 
|-id=432 bgcolor=#FAFAFA
| 322432 ||  || 20 mar 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=433 bgcolor=#FAFAFA
| 322433 ||  || 7 jul 2007 || Reedy Creek || J. Broughton || — || 
|-id=434 bgcolor=#F1F1F1
| 322434 ||  || 9 abr 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=435 bgcolor=#FAFAFA
| 322435 ||  || 14 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=436 bgcolor=#E3E3E3
| 322436 ||  || 24 ago 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=437 bgcolor=#E3E3E3
| 322437 ||  || 25 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || Ursula || 
|-id=438 bgcolor=#F1F1F1
| 322438 ||  || 17 nov 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=439 bgcolor=#E3E3E3
| 322439 ||  || 11 jan 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=440 bgcolor=#F1F1F1
| 322440 ||  || 23 ago 2006 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=441 bgcolor=#F1F1F1
| 322441 ||  || 24 dez 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || Themis || 
|-id=442 bgcolor=#E3E3E3
| 322442 ||  || 19 set 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=443 bgcolor=#FAFAFA
| 322443 ||  || 7 abr 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=444 bgcolor=#F1F1F1
| 322444 ||  || 16 out 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=445 bgcolor=#E3E3E3
| 322445 ||  || 5 jul 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=446 bgcolor=#F1F1F1
| 322446 ||  || 28 ago 2002 || Palomar || R. Matson || — || 
|-id=447 bgcolor=#F1F1F1
| 322447 ||  || 28 set 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=448 bgcolor=#E3E3E3
| 322448 ||  || 16 jan 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=449 bgcolor=#FAFAFA
| 322449 ||  || 24 set 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=450 bgcolor=#E3E3E3
| 322450 ||  || 17 jan 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=451 bgcolor=#FAFAFA
| 322451 ||  || 9 jan 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=452 bgcolor=#F1F1F1
| 322452 ||  || 5 nov 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=453 bgcolor=#FAFAFA
| 322453 ||  || 21 jan 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=454 bgcolor=#E3E3E3
| 322454 ||  || 27 out 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=455 bgcolor=#FAFAFA
| 322455 ||  || 14 fev 2001 || Kleť || Kleť Obs. || Mitidika || 
|-id=456 bgcolor=#E3E3E3
| 322456 ||  || 23 mar 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=457 bgcolor=#E3E3E3
| 322457 ||  || 9 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=458 bgcolor=#E3E3E3
| 322458 ||  || 27 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=459 bgcolor=#E3E3E3
| 322459 ||  || 23 out 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=460 bgcolor=#F1F1F1
| 322460 ||  || 29 mar 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=461 bgcolor=#F1F1F1
| 322461 ||  || 11 fev 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=462 bgcolor=#F1F1F1
| 322462 ||  || 10 mar 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=463 bgcolor=#F1F1F1
| 322463 ||  || 11 mar 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=464 bgcolor=#E3E3E3
| 322464 ||  || 28 jul 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=465 bgcolor=#E3E3E3
| 322465 ||  || 27 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=466 bgcolor=#E3E3E3
| 322466 ||  || 17 nov 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=467 bgcolor=#E3E3E3
| 322467 ||  || 25 nov 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=468 bgcolor=#F1F1F1
| 322468 ||  || 23 jun 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=469 bgcolor=#FAFAFA
| 322469 ||  || 7 set 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=470 bgcolor=#F1F1F1
| 322470 ||  || 21 jun 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=471 bgcolor=#E3E3E3
| 322471 ||  || 11 mar 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=472 bgcolor=#E3E3E3
| 322472 ||  || 18 nov 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=473 bgcolor=#F1F1F1
| 322473 ||  || 17 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=474 bgcolor=#E3E3E3
| 322474 ||  || 25 set 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=475 bgcolor=#E3E3E3
| 322475 ||  || 31 ago 2005 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=476 bgcolor=#F1F1F1
| 322476 ||  || 2 out 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=477 bgcolor=#FAFAFA
| 322477 ||  || 2 mai 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=478 bgcolor=#FAFAFA
| 322478 ||  || 8 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=479 bgcolor=#FAFAFA
| 322479 ||  || 18 nov 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=480 bgcolor=#F1F1F1
| 322480 ||  || 29 jan 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=481 bgcolor=#E3E3E3
| 322481 ||  || 30 ago 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=482 bgcolor=#F1F1F1
| 322482 ||  || 13 nov 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=483 bgcolor=#E3E3E3
| 322483 ||  || 9 out 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=484 bgcolor=#F1F1F1
| 322484 ||  || 6 mai 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=485 bgcolor=#F1F1F1
| 322485 ||  || 2 set 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=486 bgcolor=#FAFAFA
| 322486 ||  || 1 dez 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=487 bgcolor=#FAFAFA
| 322487 ||  || 3 set 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=488 bgcolor=#FAFAFA
| 322488 ||  || 3 dez 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=489 bgcolor=#E3E3E3
| 322489 ||  || 7 out 2000 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=490 bgcolor=#E3E3E3
| 322490 ||  || 23 out 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=491 bgcolor=#F1F1F1
| 322491 ||  || 20 ago 2001 || Cerro Tololo || M. W. Buie || Themis || 
|-id=492 bgcolor=#F1F1F1
| 322492 ||  || 18 nov 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=493 bgcolor=#E3E3E3
| 322493 ||  || 11 jun 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=494 bgcolor=#F1F1F1
| 322494 ||  || 5 dez 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=495 bgcolor=#FAFAFA
| 322495 ||  || 17 jan 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=496 bgcolor=#FAFAFA
| 322496 ||  || 21 mai 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=497 bgcolor=#E3E3E3
| 322497 ||  || 28 fev 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=498 bgcolor=#F1F1F1
| 322498 ||  || 16 mar 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=499 bgcolor=#E3E3E3
| 322499 ||  || 12 fev 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=500 bgcolor=#E3E3E3
| 322500 ||  || 20 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|}

322501–322600 

|-bgcolor=#E3E3E3
| 322501 ||  || 13 fev 2008 || Catalina || CSS || — || 
|-id=502 bgcolor=#F1F1F1
| 322502 ||  || 14 set 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=503 bgcolor=#F1F1F1
| 322503 ||  || 7 nov 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=504 bgcolor=#E3E3E3
| 322504 ||  || 19 nov 1995 || Haleakala || AMOS || — || 
|-id=505 bgcolor=#F1F1F1
| 322505 ||  || 12 abr 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=506 bgcolor=#F1F1F1
| 322506 ||  || 12 nov 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=507 bgcolor=#E3E3E3
| 322507 ||  || 4 abr 2008 || Catalina || CSS || — || 
|-id=508 bgcolor=#F1F1F1
| 322508 ||  || 15 set 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=509 bgcolor=#F1F1F1
| 322509 ||  || 14 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=510 bgcolor=#F1F1F1
| 322510 Heinrichgrüber ||  || 10 out 1990 || Tautenburg Observatory || F. Börngen, L. D. Schmadel || — || 
|-id=511 bgcolor=#F1F1F1
| 322511 ||  || 16 out 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=512 bgcolor=#FAFAFA
| 322512 ||  || 4 abr 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=513 bgcolor=#E3E3E3
| 322513 ||  || 4 nov 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=514 bgcolor=#F1F1F1
| 322514 ||  || 24 set 2006 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=515 bgcolor=#E3E3E3
| 322515 ||  || 11 nov 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=516 bgcolor=#FAFAFA
| 322516 ||  || 4 dez 2008 || Socorro || LINEAR || Juno || 
|-id=517 bgcolor=#FAFAFA
| 322517 ||  || 26 set 2000 || Apache Point || SDSS || — || 
|-id=518 bgcolor=#E3E3E3
| 322518 ||  || 30 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=519 bgcolor=#88F2FF
| 322519 ||  || 17 jun 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || Vesta || 
|-id=520 bgcolor=#88F2FF
| 322520 ||  || 26 out 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Vesta || 
|-id=521 bgcolor=#E3E3E3
| 322521 ||  || 5 dez 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=522 bgcolor=#F1F1F1
| 322522 ||  || 31 dez 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=523 bgcolor=#F1F1F1
| 322523 ||  || 18 set 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=524 bgcolor=#88F2FF
| 322524 ||  || 18 mar 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || Vesta || 
|-id=525 bgcolor=#88F2FF
| 322525 ||  || 28 set 2008 || Catalina || CSS || Vesta || 
|-id=526 bgcolor=#F1F1F1
| 322526 ||  || 27 nov 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=527 bgcolor=#F1F1F1
| 322527 ||  || 18 set 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=528 bgcolor=#FAFAFA
| 322528 ||  || 19 set 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || Mitidika || 
|-id=529 bgcolor=#E3E3E3
| 322529 ||  || 22 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=530 bgcolor=#FAFAFA
| 322530 ||  || 17 set 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || Chloris || 
|-id=531 bgcolor=#FAFAFA
| 322531 ||  || 12 mar 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=532 bgcolor=#F1F1F1
| 322532 ||  || 31 mar 2004 || Siding Spring || R. H. McNaught || — || 
|-id=533 bgcolor=#F1F1F1
| 322533 ||  || 6 jul 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=534 bgcolor=#FAFAFA
| 322534 ||  || 21 out 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=535 bgcolor=#FAFAFA
| 322535 ||  || 7 jan 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=536 bgcolor=#E3E3E3
| 322536 ||  || 12 abr 2002 || Palomar || NEAT || Brangane || 
|-id=537 bgcolor=#F1F1F1
| 322537 ||  || 14 abr 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=538 bgcolor=#88F2FF
| 322538 ||  || 20 mai 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || Vesta || 
|-id=539 bgcolor=#F1F1F1
| 322539 ||  || 25 set 2006 || Moletai || Molėtai Obs. || — || 
|-id=540 bgcolor=#88F2FF
| 322540 ||  || 15 set 2007 || Pla D'Arguines || R. Ferrando || Vesta || 
|-id=541 bgcolor=#F1F1F1
| 322541 ||  || 6 ago 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=542 bgcolor=#F1F1F1
| 322542 ||  || 30 set 2006 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=543 bgcolor=#E3E3E3
| 322543 ||  || 27 nov 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=544 bgcolor=#F1F1F1
| 322544 ||  || 28 ago 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=545 bgcolor=#F1F1F1
| 322545 ||  || 25 nov 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=546 bgcolor=#88F2FF
| 322546 ||  || 17 set 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Vesta || 
|-id=547 bgcolor=#E3E3E3
| 322547 ||  || 22 fev 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=548 bgcolor=#FAFAFA
| 322548 ||  || 10 jan 1997 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=549 bgcolor=#FAFAFA
| 322549 ||  || 21 jun 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=550 bgcolor=#88F2FF
| 322550 ||  || 10 out 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Vesta || 
|-id=551 bgcolor=#E3E3E3
| 322551 ||  || 11 set 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=552 bgcolor=#E3E3E3
| 322552 ||  || 31 mar 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=553 bgcolor=#88F2FF
| 322553 ||  || 3 out 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Vesta || 
|-id=554 bgcolor=#E3E3E3
| 322554 ||  || 22 jan 2006 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=555 bgcolor=#88F2FF
| 322555 ||  || 19 set 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || Vesta || 
|-id=556 bgcolor=#F1F1F1
| 322556 ||  || 7 nov 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=557 bgcolor=#E3E3E3
| 322557 ||  || 13 out 1999 || Apache Point || SDSS || — || 
|-id=558 bgcolor=#E3E3E3
| 322558 ||  || 22 jun 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=559 bgcolor=#E3E3E3
| 322559 ||  || 9 mai 1996 || Kitt Peak || Spacewatch || Ursula || 
|-id=560 bgcolor=#88F2FF
| 322560 ||  || 16 jan 2010 || WISE || WISE || Vesta || 
|-id=561 bgcolor=#E3E3E3
| 322561 ||  || 11 dez 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=562 bgcolor=#FAFAFA
| 322562 ||  || 31 mar 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=563 bgcolor=#E3E3E3
| 322563 ||  || 5 mai 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=564 bgcolor=#F1F1F1
| 322564 ||  || 23 jan 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=565 bgcolor=#FAFAFA
| 322565 ||  || 20 set 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=566 bgcolor=#E3E3E3
| 322566 ||  || 10 set 2004 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=567 bgcolor=#FFDAB5
| 322567 ||  || 4 ago 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=568 bgcolor=#88F2FF
| 322568 ||  || 31 mar 2003 || Apache Point || SDSS || Vesta || 
|-id=569 bgcolor=#88F2FF
| 322569 ||  || 14 set 2007 || Mauna Kea || P. A. Wiegert || Vesta || 
|-id=570 bgcolor=#88F2FF
| 322570 ||  || 31 mar 2003 || Apache Point || SDSS || Vesta || 
|-id=571 bgcolor=#88F2FF
| 322571 ||  || 3 set 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || Vesta || 
|-id=572 bgcolor=#FAFAFA
| 322572 ||  || 4 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=573 bgcolor=#F1F1F1
| 322573 ||  || 10 out 2002 || Palomar || NEAT || Phocaea || 
|-id=574 bgcolor=#FFDAB5
| 322574 Werckmeister ||  || 24 ago 1990 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=575 bgcolor=#FAFAFA
| 322575 ||  || 25 ago 2000 || Cerro Tololo || M. W. Buie || — || 
|-id=576 bgcolor=#FAFAFA
| 322576 ||  || 26 set 2003 || Apache Point || SDSS || — || 
|-id=577 bgcolor=#E3E3E3
| 322577 ||  || 22 mar 2001 || Cima Ekar || ADAS || — || 
|-id=578 bgcolor=#F1F1F1
| 322578 ||  || 13 dez 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=579 bgcolor=#E3E3E3
| 322579 ||  || 7 dez 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=580 bgcolor=#E3E3E3
| 322580 ||  || 4 dez 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=581 bgcolor=#FAFAFA
| 322581 ||  || 16 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=582 bgcolor=#E3E3E3
| 322582 ||  || 10 jun 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=583 bgcolor=#FAFAFA
| 322583 ||  || 19 nov 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=584 bgcolor=#88F2FF
| 322584 ||  || 14 set 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Vesta || 
|-id=585 bgcolor=#F1F1F1
| 322585 ||  || 27 ago 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=586 bgcolor=#E3E3E3
| 322586 ||  || 26 nov 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=587 bgcolor=#E3E3E3
| 322587 ||  || 15 abr 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=588 bgcolor=#E3E3E3
| 322588 ||  || 25 nov 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=589 bgcolor=#FAFAFA
| 322589 ||  || 30 nov 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=590 bgcolor=#E3E3E3
| 322590 ||  || 29 nov 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=591 bgcolor=#FAFAFA
| 322591 ||  || 21 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=592 bgcolor=#F1F1F1
| 322592 ||  || 11 dez 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=593 bgcolor=#E3E3E3
| 322593 ||  || 4 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=594 bgcolor=#F1F1F1
| 322594 ||  || 17 dez 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=595 bgcolor=#F1F1F1
| 322595 ||  || 19 out 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=596 bgcolor=#FAFAFA
| 322596 ||  || 19 out 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=597 bgcolor=#FAFAFA
| 322597 ||  || 1 abr 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=598 bgcolor=#FAFAFA
| 322598 ||  || 16 nov 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=599 bgcolor=#E3E3E3
| 322599 ||  || 25 nov 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=600 bgcolor=#E3E3E3
| 322600 ||  || 10 nov 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|}

322601–322700 

|-bgcolor=#FAFAFA
| 322601 ||  || 9 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=602 bgcolor=#FAFAFA
| 322602 ||  || 24 jul 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=603 bgcolor=#FAFAFA
| 322603 ||  || 19 fev 2001 || Socorro || LINEAR || Mitidika || 
|-id=604 bgcolor=#F1F1F1
| 322604 ||  || 23 nov 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=605 bgcolor=#88F2FF
| 322605 ||  || 2 fev 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || Vesta || 
|-id=606 bgcolor=#F1F1F1
| 322606 ||  || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=607 bgcolor=#E3E3E3
| 322607 ||  || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=608 bgcolor=#FAFAFA
| 322608 ||  || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=609 bgcolor=#FAFAFA
| 322609 ||  || 29 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=610 bgcolor=#E3E3E3
| 322610 ||  || 30 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=611 bgcolor=#FAFAFA
| 322611 ||  || 16 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=612 bgcolor=#F1F1F1
| 322612 ||  || 26 set 1989 || Calar Alto || J. M. Baur, K. Birkle || — || 
|-id=613 bgcolor=#FAFAFA
| 322613 ||  || 10 ago 1994 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=614 bgcolor=#FAFAFA
| 322614 ||  || 27 set 1994 || Kitt Peak || Spacewatch || Mitidika || 
|-id=615 bgcolor=#F1F1F1
| 322615 ||  || 2 mar 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=616 bgcolor=#F1F1F1
| 322616 ||  || 6 abr 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=617 bgcolor=#E3E3E3
| 322617 ||  || 19 set 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=618 bgcolor=#F1F1F1
| 322618 ||  || 20 set 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=619 bgcolor=#FAFAFA
| 322619 ||  || 30 set 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=620 bgcolor=#E3E3E3
| 322620 ||  || 20 out 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=621 bgcolor=#E3E3E3
| 322621 ||  || 16 nov 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || Maria || 
|-id=622 bgcolor=#FAFAFA
| 322622 ||  || 14 dez 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=623 bgcolor=#E3E3E3
| 322623 ||  || 12 mar 1996 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=624 bgcolor=#F1F1F1
| 322624 ||  || 4 out 1996 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=625 bgcolor=#F1F1F1
| 322625 ||  || 7 out 1996 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=626 bgcolor=#F1F1F1
| 322626 ||  || 10 out 1996 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=627 bgcolor=#FAFAFA
| 322627 ||  || 28 abr 1997 || Kitt Peak || Spacewatch || Mitidika || 
|-id=628 bgcolor=#FAFAFA
| 322628 ||  || 1 jun 1997 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=629 bgcolor=#FFDAB5
| 322629 ||  || 8 out 1997 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=630 bgcolor=#F1F1F1
| 322630 ||  || 20 abr 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=631 bgcolor=#E3E3E3
| 322631 ||  || 26 ago 1998 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=632 bgcolor=#E3E3E3
| 322632 ||  || 14 set 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=633 bgcolor=#E3E3E3
| 322633 ||  || 14 set 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=634 bgcolor=#E3E3E3
| 322634 ||  || 18 set 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=635 bgcolor=#FAFAFA
| 322635 ||  || 19 set 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=636 bgcolor=#E3E3E3
| 322636 ||  || 26 set 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=637 bgcolor=#FAFAFA
| 322637 ||  || 26 set 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=638 bgcolor=#E3E3E3
| 322638 ||  || 26 set 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=639 bgcolor=#E3E3E3
| 322639 ||  || 26 set 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=640 bgcolor=#FAFAFA
| 322640 ||  || 26 set 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=641 bgcolor=#E3E3E3
| 322641 ||  || 19 set 1998 || Apache Point || SDSS || — || 
|-id=642 bgcolor=#E3E3E3
| 322642 ||  || 13 out 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=643 bgcolor=#F1F1F1
| 322643 ||  || 13 out 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=644 bgcolor=#FAFAFA
| 322644 ||  || 20 out 1998 || Caussols || ODAS || — || 
|-id=645 bgcolor=#F1F1F1
| 322645 ||  || 14 nov 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=646 bgcolor=#F1F1F1
| 322646 ||  || 24 nov 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=647 bgcolor=#F1F1F1
| 322647 ||  || 10 fev 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=648 bgcolor=#F1F1F1
| 322648 ||  || 7 fev 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || Phocaea || 
|-id=649 bgcolor=#F1F1F1
| 322649 ||  || 14 mar 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=650 bgcolor=#FAFAFA
| 322650 ||  || 9 abr 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=651 bgcolor=#FFDAB5
| 322651 ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=652 bgcolor=#FFD5EA
| 322652 ||  || 13 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=653 bgcolor=#FFDAB5
| 322653 ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=654 bgcolor=#F1F1F1
| 322654 ||  || 10 jun 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=655 bgcolor=#F1F1F1
| 322655 ||  || 7 jun 1999 || Haute Provence || Haute-Provence Obs. || — || 
|-id=656 bgcolor=#F1F1F1
| 322656 ||  || 12 jun 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=657 bgcolor=#FAFAFA
| 322657 ||  || 12 ago 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=658 bgcolor=#FAFAFA
| 322658 ||  || 8 set 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=659 bgcolor=#FAFAFA
| 322659 ||  || 7 set 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=660 bgcolor=#FAFAFA
| 322660 ||  || 9 set 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=661 bgcolor=#FAFAFA
| 322661 ||  || 9 set 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=662 bgcolor=#FAFAFA
| 322662 ||  || 14 set 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=663 bgcolor=#FAFAFA
| 322663 ||  || 9 set 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=664 bgcolor=#E3E3E3
| 322664 ||  || 8 set 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=665 bgcolor=#E3E3E3
| 322665 ||  || 30 set 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=666 bgcolor=#E3E3E3
| 322666 ||  || 4 out 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=667 bgcolor=#FAFAFA
| 322667 ||  || 11 out 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=668 bgcolor=#FAFAFA
| 322668 ||  || 12 out 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=669 bgcolor=#E3E3E3
| 322669 ||  || 4 out 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=670 bgcolor=#FAFAFA
| 322670 ||  || 6 out 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=671 bgcolor=#FAFAFA
| 322671 ||  || 6 out 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=672 bgcolor=#FAFAFA
| 322672 ||  || 2 out 1999 || Catalina || CSS || — || 
|-id=673 bgcolor=#FAFAFA
| 322673 ||  || 6 out 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=674 bgcolor=#E3E3E3
| 322674 ||  || 15 out 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=675 bgcolor=#FAFAFA
| 322675 ||  || 1 out 1999 || Catalina || CSS || — || 
|-id=676 bgcolor=#FAFAFA
| 322676 ||  || 2 out 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=677 bgcolor=#E3E3E3
| 322677 ||  || 3 out 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=678 bgcolor=#FAFAFA
| 322678 ||  || 10 out 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=679 bgcolor=#E3E3E3
| 322679 ||  || 29 out 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=680 bgcolor=#FAFAFA
| 322680 ||  || 1 nov 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=681 bgcolor=#FAFAFA
| 322681 ||  || 4 nov 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=682 bgcolor=#E3E3E3
| 322682 ||  || 4 nov 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=683 bgcolor=#E3E3E3
| 322683 ||  || 8 out 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=684 bgcolor=#FAFAFA
| 322684 ||  || 6 nov 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=685 bgcolor=#E3E3E3
| 322685 ||  || 5 nov 1999 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=686 bgcolor=#FAFAFA
| 322686 ||  || 9 nov 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=687 bgcolor=#E3E3E3
| 322687 ||  || 9 nov 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=688 bgcolor=#E3E3E3
| 322688 ||  || 9 nov 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=689 bgcolor=#FAFAFA
| 322689 ||  || 14 nov 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=690 bgcolor=#E3E3E3
| 322690 ||  || 14 nov 1999 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=691 bgcolor=#E3E3E3
| 322691 ||  || 15 nov 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=692 bgcolor=#E3E3E3
| 322692 ||  || 15 nov 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=693 bgcolor=#E3E3E3
| 322693 ||  || 29 nov 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=694 bgcolor=#E3E3E3
| 322694 ||  || 4 dez 1999 || Ondřejov || P. Pravec || — || 
|-id=695 bgcolor=#E3E3E3
| 322695 ||  || 5 dez 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=696 bgcolor=#E3E3E3
| 322696 ||  || 7 dez 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=697 bgcolor=#E3E3E3
| 322697 ||  || 8 dez 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=698 bgcolor=#E3E3E3
| 322698 ||  || 27 dez 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=699 bgcolor=#E3E3E3
| 322699 ||  || 31 dez 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=700 bgcolor=#E3E3E3
| 322700 ||  || 5 jan 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|}

322701–322800 

|-bgcolor=#E3E3E3
| 322701 ||  || 4 jan 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=702 bgcolor=#E3E3E3
| 322702 ||  || 13 jan 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=703 bgcolor=#E3E3E3
| 322703 ||  || 2 fev 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=704 bgcolor=#FAFAFA
| 322704 ||  || 5 fev 2000 || Kitt Peak || M. W. Buie || — || 
|-id=705 bgcolor=#FFD5EA
| 322705 ||  || 26 fev 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=706 bgcolor=#E3E3E3
| 322706 ||  || 29 fev 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=707 bgcolor=#FAFAFA
| 322707 ||  || 28 fev 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=708 bgcolor=#F1F1F1
| 322708 ||  || 25 fev 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=709 bgcolor=#F1F1F1
| 322709 ||  || 25 mar 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=710 bgcolor=#F1F1F1
| 322710 ||  || 4 abr 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=711 bgcolor=#F1F1F1
| 322711 ||  || 30 abr 2000 || Prescott || P. G. Comba || Phocaea || 
|-id=712 bgcolor=#F1F1F1
| 322712 ||  || 28 mai 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=713 bgcolor=#B88A00
| 322713 ||  || 26 mai 2000 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=714 bgcolor=#F1F1F1
| 322714 ||  || 25 mai 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=715 bgcolor=#F1F1F1
| 322715 ||  || 8 jun 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=716 bgcolor=#F1F1F1
| 322716 ||  || 6 ago 2000 || Siding Spring || R. H. McNaught || — || 
|-id=717 bgcolor=#F1F1F1
| 322717 ||  || 1 ago 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=718 bgcolor=#F1F1F1
| 322718 ||  || 24 ago 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=719 bgcolor=#FAFAFA
| 322719 ||  || 8 ago 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=720 bgcolor=#F1F1F1
| 322720 ||  || 1 set 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=721 bgcolor=#F1F1F1
| 322721 ||  || 1 set 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=722 bgcolor=#F1F1F1
| 322722 ||  || 3 set 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=723 bgcolor=#F1F1F1
| 322723 ||  || 23 set 2000 || Socorro || LINEAR || Flora || 
|-id=724 bgcolor=#F1F1F1
| 322724 ||  || 23 set 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=725 bgcolor=#F1F1F1
| 322725 ||  || 23 set 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=726 bgcolor=#F1F1F1
| 322726 ||  || 23 set 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=727 bgcolor=#F1F1F1
| 322727 ||  || 24 set 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=728 bgcolor=#F1F1F1
| 322728 ||  || 26 set 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=729 bgcolor=#F1F1F1
| 322729 ||  || 23 set 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=730 bgcolor=#F1F1F1
| 322730 ||  || 24 set 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=731 bgcolor=#F1F1F1
| 322731 ||  || 30 set 2000 || Ondřejov || P. Kušnirák, P. Pravec || — || 
|-id=732 bgcolor=#FAFAFA
| 322732 ||  || 24 set 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=733 bgcolor=#F1F1F1
| 322733 ||  || 30 set 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=734 bgcolor=#F1F1F1
| 322734 ||  || 24 set 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=735 bgcolor=#F1F1F1
| 322735 ||  || 24 set 2000 || Socorro || LINEAR || Phocaea || 
|-id=736 bgcolor=#F1F1F1
| 322736 ||  || 24 set 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=737 bgcolor=#FAFAFA
| 322737 ||  || 26 set 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=738 bgcolor=#FAFAFA
| 322738 ||  || 28 set 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=739 bgcolor=#F1F1F1
| 322739 ||  || 28 set 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=740 bgcolor=#F1F1F1
| 322740 ||  || 3 out 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=741 bgcolor=#F1F1F1
| 322741 ||  || 1 out 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=742 bgcolor=#FAFAFA
| 322742 ||  || 1 out 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=743 bgcolor=#FAFAFA
| 322743 ||  || 25 out 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=744 bgcolor=#FAFAFA
| 322744 ||  || 1 nov 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=745 bgcolor=#FAFAFA
| 322745 ||  || 23 nov 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=746 bgcolor=#E3E3E3
| 322746 ||  || 20 nov 2000 || Socorro || LINEAR || Eos || 
|-id=747 bgcolor=#F1F1F1
| 322747 ||  || 30 nov 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=748 bgcolor=#E3E3E3
| 322748 ||  || 30 dez 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=749 bgcolor=#E3E3E3
| 322749 ||  || 31 dez 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=750 bgcolor=#E3E3E3
| 322750 ||  || 30 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=751 bgcolor=#E3E3E3
| 322751 || 2001 BM || 17 jan 2001 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=752 bgcolor=#FAFAFA
| 322752 ||  || 18 jan 2001 || Socorro || LINEAR || Juno || 
|-id=753 bgcolor=#FAFAFA
| 322753 ||  || 31 jan 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=754 bgcolor=#E3E3E3
| 322754 ||  || 4 jan 2001 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=755 bgcolor=#E3E3E3
| 322755 ||  || 1 fev 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=756 bgcolor=#FFD5EA
| 322756 ||  || 13 fev 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=757 bgcolor=#FAFAFA
| 322757 ||  || 16 fev 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=758 bgcolor=#E3E3E3
| 322758 ||  || 2 fev 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=759 bgcolor=#E3E3E3
| 322759 ||  || 26 jan 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=760 bgcolor=#E3E3E3
| 322760 ||  || 2 mar 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=761 bgcolor=#FAFAFA
| 322761 ||  || 3 mar 2001 || Socorro || LINEAR || Juno || 
|-id=762 bgcolor=#FFDAB5
| 322762 ||  || 16 mar 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=763 bgcolor=#FFD5EA
| 322763 ||  || 18 mar 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=764 bgcolor=#E3E3E3
| 322764 ||  || 19 mar 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=765 bgcolor=#E3E3E3
| 322765 ||  || 18 mar 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=766 bgcolor=#FAFAFA
| 322766 ||  || 19 mar 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=767 bgcolor=#E3E3E3
| 322767 ||  || 19 mar 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=768 bgcolor=#E3E3E3
| 322768 ||  || 23 mar 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=769 bgcolor=#FAFAFA
| 322769 ||  || 21 mar 2001 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=770 bgcolor=#E3E3E3
| 322770 ||  || 23 mar 2001 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=771 bgcolor=#E3E3E3
| 322771 ||  || 27 mar 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=772 bgcolor=#FAFAFA
| 322772 ||  || 24 mar 2001 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=773 bgcolor=#FAFAFA
| 322773 ||  || 20 mar 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=774 bgcolor=#FAFAFA
| 322774 ||  || 20 mar 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=775 bgcolor=#FFD5EA
| 322775 ||  || 21 abr 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=776 bgcolor=#E3E3E3
| 322776 ||  || 14 mai 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=777 bgcolor=#E3E3E3
| 322777 ||  || 22 mai 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=778 bgcolor=#FAFAFA
| 322778 ||  || 16 mai 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=779 bgcolor=#F1F1F1
| 322779 ||  || 25 jun 2001 || Palomar || NEAT || Phocaea || 
|-id=780 bgcolor=#F1F1F1
| 322780 ||  || 17 jul 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=781 bgcolor=#F1F1F1
| 322781 ||  || 21 jul 2001 || Ondřejov || P. Pravec, L. Kotková || — || 
|-id=782 bgcolor=#F1F1F1
| 322782 ||  || 27 jul 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=783 bgcolor=#F1F1F1
| 322783 ||  || 14 ago 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=784 bgcolor=#F1F1F1
| 322784 ||  || 16 ago 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=785 bgcolor=#F1F1F1
| 322785 ||  || 16 ago 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=786 bgcolor=#F1F1F1
| 322786 ||  || 15 ago 2001 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=787 bgcolor=#F1F1F1
| 322787 ||  || 16 ago 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=788 bgcolor=#F1F1F1
| 322788 ||  || 16 ago 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=789 bgcolor=#F1F1F1
| 322789 ||  || 19 ago 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=790 bgcolor=#F1F1F1
| 322790 ||  || 16 ago 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=791 bgcolor=#F1F1F1
| 322791 ||  || 20 ago 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=792 bgcolor=#F1F1F1
| 322792 ||  || 22 ago 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=793 bgcolor=#F1F1F1
| 322793 ||  || 24 ago 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=794 bgcolor=#F1F1F1
| 322794 ||  || 23 ago 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || Koronis || 
|-id=795 bgcolor=#F1F1F1
| 322795 ||  || 24 ago 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=796 bgcolor=#F1F1F1
| 322796 ||  || 24 ago 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=797 bgcolor=#F1F1F1
| 322797 ||  || 24 ago 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=798 bgcolor=#F1F1F1
| 322798 ||  || 25 ago 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=799 bgcolor=#F1F1F1
| 322799 ||  || 19 ago 2001 || Socorro || LINEAR || Phocaea || 
|-id=800 bgcolor=#F1F1F1
| 322800 ||  || 10 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|}

322801–322900 

|-bgcolor=#F1F1F1
| 322801 ||  || 10 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=802 bgcolor=#F1F1F1
| 322802 ||  || 10 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=803 bgcolor=#F1F1F1
| 322803 ||  || 10 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=804 bgcolor=#F1F1F1
| 322804 ||  || 10 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=805 bgcolor=#F1F1F1
| 322805 ||  || 11 set 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=806 bgcolor=#F1F1F1
| 322806 ||  || 12 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=807 bgcolor=#F1F1F1
| 322807 ||  || 12 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=808 bgcolor=#F1F1F1
| 322808 ||  || 12 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=809 bgcolor=#F1F1F1
| 322809 ||  || 11 set 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=810 bgcolor=#F1F1F1
| 322810 ||  || 16 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=811 bgcolor=#F1F1F1
| 322811 ||  || 16 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=812 bgcolor=#F1F1F1
| 322812 ||  || 16 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=813 bgcolor=#F1F1F1
| 322813 ||  || 16 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=814 bgcolor=#F1F1F1
| 322814 ||  || 17 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=815 bgcolor=#F1F1F1
| 322815 ||  || 17 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=816 bgcolor=#F1F1F1
| 322816 ||  || 20 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=817 bgcolor=#F1F1F1
| 322817 ||  || 20 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=818 bgcolor=#F1F1F1
| 322818 ||  || 20 set 2001 || Socorro || LINEAR || Phocaea || 
|-id=819 bgcolor=#F1F1F1
| 322819 ||  || 16 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=820 bgcolor=#F1F1F1
| 322820 ||  || 17 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=821 bgcolor=#F1F1F1
| 322821 ||  || 19 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=822 bgcolor=#F1F1F1
| 322822 ||  || 19 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=823 bgcolor=#F1F1F1
| 322823 ||  || 19 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=824 bgcolor=#F1F1F1
| 322824 ||  || 19 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=825 bgcolor=#F1F1F1
| 322825 ||  || 19 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=826 bgcolor=#F1F1F1
| 322826 ||  || 19 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=827 bgcolor=#F1F1F1
| 322827 ||  || 19 set 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=828 bgcolor=#F1F1F1
| 322828 ||  || 20 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=829 bgcolor=#F1F1F1
| 322829 ||  || 19 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=830 bgcolor=#F1F1F1
| 322830 ||  || 19 set 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=831 bgcolor=#F1F1F1
| 322831 ||  || 21 set 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=832 bgcolor=#F1F1F1
| 322832 ||  || 21 set 2001 || Socorro || LINEAR || Phocaea || 
|-id=833 bgcolor=#F1F1F1
| 322833 ||  || 9 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=834 bgcolor=#FAFAFA
| 322834 ||  || 9 out 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=835 bgcolor=#F1F1F1
| 322835 ||  || 13 out 2001 || Socorro || LINEAR || Eos || 
|-id=836 bgcolor=#F1F1F1
| 322836 ||  || 13 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=837 bgcolor=#F1F1F1
| 322837 ||  || 13 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=838 bgcolor=#F1F1F1
| 322838 ||  || 14 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=839 bgcolor=#F1F1F1
| 322839 ||  || 14 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=840 bgcolor=#F1F1F1
| 322840 ||  || 14 out 2001 || Socorro || LINEAR || Phocaea || 
|-id=841 bgcolor=#F1F1F1
| 322841 ||  || 14 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=842 bgcolor=#F1F1F1
| 322842 ||  || 14 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=843 bgcolor=#F1F1F1
| 322843 ||  || 14 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=844 bgcolor=#F1F1F1
| 322844 ||  || 12 out 2001 || Haleakala || NEAT || Phocaea || 
|-id=845 bgcolor=#F1F1F1
| 322845 ||  || 14 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=846 bgcolor=#F1F1F1
| 322846 ||  || 14 out 2001 || Socorro || LINEAR || Phocaea || 
|-id=847 bgcolor=#F1F1F1
| 322847 ||  || 14 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=848 bgcolor=#F1F1F1
| 322848 ||  || 14 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=849 bgcolor=#F1F1F1
| 322849 ||  || 15 out 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=850 bgcolor=#F1F1F1
| 322850 ||  || 14 out 2001 || Apache Point || SDSS || — || 
|-id=851 bgcolor=#F1F1F1
| 322851 ||  || 15 out 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=852 bgcolor=#F1F1F1
| 322852 ||  || 16 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=853 bgcolor=#F1F1F1
| 322853 ||  || 17 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=854 bgcolor=#F1F1F1
| 322854 ||  || 17 out 2001 || Socorro || LINEAR || Phocaea || 
|-id=855 bgcolor=#F1F1F1
| 322855 ||  || 18 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=856 bgcolor=#F1F1F1
| 322856 ||  || 20 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=857 bgcolor=#F1F1F1
| 322857 ||  || 20 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=858 bgcolor=#F1F1F1
| 322858 ||  || 21 out 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=859 bgcolor=#F1F1F1
| 322859 ||  || 17 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=860 bgcolor=#F1F1F1
| 322860 ||  || 20 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=861 bgcolor=#F1F1F1
| 322861 ||  || 20 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=862 bgcolor=#F1F1F1
| 322862 ||  || 23 out 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=863 bgcolor=#F1F1F1
| 322863 ||  || 20 out 2001 || Socorro || LINEAR || Phocaea || 
|-id=864 bgcolor=#F1F1F1
| 322864 ||  || 23 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=865 bgcolor=#F1F1F1
| 322865 ||  || 23 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=866 bgcolor=#F1F1F1
| 322866 ||  || 23 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=867 bgcolor=#F1F1F1
| 322867 ||  || 23 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=868 bgcolor=#F1F1F1
| 322868 ||  || 24 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=869 bgcolor=#F1F1F1
| 322869 ||  || 18 out 2001 || Socorro || LINEAR || Eos || 
|-id=870 bgcolor=#F1F1F1
| 322870 ||  || 19 out 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=871 bgcolor=#F1F1F1
| 322871 ||  || 23 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=872 bgcolor=#F1F1F1
| 322872 ||  || 24 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=873 bgcolor=#F1F1F1
| 322873 ||  || 10 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=874 bgcolor=#F1F1F1
| 322874 ||  || 12 nov 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=875 bgcolor=#F1F1F1
| 322875 ||  || 12 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=876 bgcolor=#F1F1F1
| 322876 ||  || 11 nov 2001 || Apache Point || SDSS || — || 
|-id=877 bgcolor=#F1F1F1
| 322877 ||  || 17 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=878 bgcolor=#F1F1F1
| 322878 ||  || 17 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=879 bgcolor=#F1F1F1
| 322879 ||  || 18 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=880 bgcolor=#F1F1F1
| 322880 ||  || 20 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=881 bgcolor=#F1F1F1
| 322881 ||  || 20 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=882 bgcolor=#F1F1F1
| 322882 ||  || 18 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=883 bgcolor=#F1F1F1
| 322883 ||  || 9 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=884 bgcolor=#F1F1F1
| 322884 ||  || 13 dez 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=885 bgcolor=#F1F1F1
| 322885 ||  || 9 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=886 bgcolor=#F1F1F1
| 322886 ||  || 9 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=887 bgcolor=#F1F1F1
| 322887 ||  || 11 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=888 bgcolor=#F1F1F1
| 322888 ||  || 12 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=889 bgcolor=#F1F1F1
| 322889 ||  || 11 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=890 bgcolor=#F1F1F1
| 322890 ||  || 14 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=891 bgcolor=#F1F1F1
| 322891 ||  || 14 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=892 bgcolor=#F1F1F1
| 322892 ||  || 14 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=893 bgcolor=#F1F1F1
| 322893 ||  || 14 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=894 bgcolor=#F1F1F1
| 322894 ||  || 9 dez 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=895 bgcolor=#F1F1F1
| 322895 ||  || 11 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=896 bgcolor=#F1F1F1
| 322896 ||  || 15 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=897 bgcolor=#F1F1F1
| 322897 ||  || 16 dez 2001 || Pla D'Arguines || Pla D'Arguines Obs. || — || 
|-id=898 bgcolor=#F1F1F1
| 322898 ||  || 17 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=899 bgcolor=#F1F1F1
| 322899 ||  || 18 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=900 bgcolor=#FAFAFA
| 322900 ||  || 18 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|}

322901–323000 

|-bgcolor=#F1F1F1
| 322901 ||  || 14 dez 2001 || Needville || Needville Obs. || — || 
|-id=902 bgcolor=#F1F1F1
| 322902 ||  || 18 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=903 bgcolor=#F1F1F1
| 322903 ||  || 25 dez 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=904 bgcolor=#F1F1F1
| 322904 ||  || 5 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=905 bgcolor=#F1F1F1
| 322905 ||  || 6 jan 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=906 bgcolor=#F1F1F1
| 322906 ||  || 6 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=907 bgcolor=#F1F1F1
| 322907 ||  || 9 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=908 bgcolor=#F1F1F1
| 322908 ||  || 9 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=909 bgcolor=#E3E3E3
| 322909 ||  || 8 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=910 bgcolor=#F1F1F1
| 322910 ||  || 14 dez 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=911 bgcolor=#FAFAFA
| 322911 ||  || 13 jan 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=912 bgcolor=#FAFAFA
| 322912 Jedlik ||  || 11 jan 2002 || Piszkéstető || K. Sárneczky, Z. Heiner || — || 
|-id=913 bgcolor=#FFD5EA
| 322913 ||  || 3 fev 2002 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=914 bgcolor=#FAFAFA
| 322914 ||  || 6 fev 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=915 bgcolor=#FAFAFA
| 322915 ||  || 10 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=916 bgcolor=#F1F1F1
| 322916 ||  || 8 fev 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || Themis || 
|-id=917 bgcolor=#F1F1F1
| 322917 ||  || 10 fev 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=918 bgcolor=#F1F1F1
| 322918 ||  || 10 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=919 bgcolor=#E3E3E3
| 322919 ||  || 10 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=920 bgcolor=#E3E3E3
| 322920 ||  || 6 jan 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=921 bgcolor=#FAFAFA
| 322921 ||  || 10 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=922 bgcolor=#FAFAFA
| 322922 ||  || 8 fev 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=923 bgcolor=#E3E3E3
| 322923 ||  || 8 fev 2002 || Palomar || NEAT || Eos || 
|-id=924 bgcolor=#F1F1F1
| 322924 ||  || 10 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=925 bgcolor=#E3E3E3
| 322925 || 2002 DL || 2002 02 16 || Bohyunsan || Y.-B. Jeon, B.-C. Lee || — || 
|-id=926 bgcolor=#E3E3E3
| 322926 ||  || 20 fev 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=927 bgcolor=#F1F1F1
| 322927 ||  || 16 fev 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=928 bgcolor=#E3E3E3
| 322928 ||  || 6 mar 2002 || Siding Spring || R. H. McNaught || — || 
|-id=929 bgcolor=#E3E3E3
| 322929 ||  || 12 mar 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=930 bgcolor=#FAFAFA
| 322930 ||  || 9 mar 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=931 bgcolor=#E3E3E3
| 322931 ||  || 14 mar 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=932 bgcolor=#E3E3E3
| 322932 ||  || 12 mar 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=933 bgcolor=#FAFAFA
| 322933 ||  || 12 mar 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=934 bgcolor=#E3E3E3
| 322934 ||  || 12 mar 2002 || Palomar || NEAT || Eos || 
|-id=935 bgcolor=#FAFAFA
| 322935 ||  || 13 mar 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=936 bgcolor=#FAFAFA
| 322936 ||  || 5 mar 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=937 bgcolor=#FAFAFA
| 322937 ||  || 2 abr 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=938 bgcolor=#E3E3E3
| 322938 ||  || 12 abr 2002 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=939 bgcolor=#E3E3E3
| 322939 ||  || 15 abr 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=940 bgcolor=#E3E3E3
| 322940 ||  || 5 abr 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=941 bgcolor=#FAFAFA
| 322941 ||  || 9 abr 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=942 bgcolor=#E3E3E3
| 322942 ||  || 9 abr 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=943 bgcolor=#E3E3E3
| 322943 ||  || 10 abr 2002 || Terskol || Terskol Obs. || — || 
|-id=944 bgcolor=#FAFAFA
| 322944 ||  || 11 abr 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=945 bgcolor=#E3E3E3
| 322945 ||  || 12 abr 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=946 bgcolor=#FAFAFA
| 322946 ||  || 13 abr 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=947 bgcolor=#FAFAFA
| 322947 ||  || 13 abr 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=948 bgcolor=#E3E3E3
| 322948 ||  || 14 abr 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=949 bgcolor=#E3E3E3
| 322949 ||  || 9 abr 2002 || Socorro || LINEAR || Eos || 
|-id=950 bgcolor=#FAFAFA
| 322950 ||  || 8 abr 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=951 bgcolor=#FAFAFA
| 322951 ||  || 22 out 2003 || Apache Point || SDSS || — || 
|-id=952 bgcolor=#FAFAFA
| 322952 ||  || 18 abr 2002 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=953 bgcolor=#E3E3E3
| 322953 ||  || 15 mar 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=954 bgcolor=#FAFAFA
| 322954 ||  || 7 mai 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=955 bgcolor=#FAFAFA
| 322955 ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=956 bgcolor=#FAFAFA
| 322956 ||  || 10 mai 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=957 bgcolor=#FAFAFA
| 322957 ||  || 8 mai 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=958 bgcolor=#FAFAFA
| 322958 ||  || 11 mai 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=959 bgcolor=#E3E3E3
| 322959 ||  || 11 mai 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=960 bgcolor=#E3E3E3
| 322960 ||  || 4 mai 2002 || Palomar || NEAT || Brangane || 
|-id=961 bgcolor=#E3E3E3
| 322961 ||  || 5 mai 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || Chimaera || 
|-id=962 bgcolor=#E3E3E3
| 322962 ||  || 7 mai 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || Ursula || 
|-id=963 bgcolor=#FAFAFA
| 322963 ||  || 7 mai 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=964 bgcolor=#FAFAFA
| 322964 ||  || 10 mai 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=965 bgcolor=#FAFAFA
| 322965 ||  || 14 fev 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=966 bgcolor=#FFD5EA
| 322966 ||  || 22 mai 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=967 bgcolor=#FAFAFA
| 322967 ||  || 30 mai 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=968 bgcolor=#FAFAFA
| 322968 ||  || 18 mai 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=969 bgcolor=#E3E3E3
| 322969 ||  || 23 mai 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=970 bgcolor=#FAFAFA
| 322970 ||  || 5 jun 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=971 bgcolor=#FAFAFA
| 322971 ||  || 6 jun 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=972 bgcolor=#E3E3E3
| 322972 ||  || 8 jun 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=973 bgcolor=#FAFAFA
| 322973 ||  || 11 jun 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=974 bgcolor=#FAFAFA
| 322974 ||  || 12 jun 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=975 bgcolor=#E3E3E3
| 322975 ||  || 13 jun 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=976 bgcolor=#FAFAFA
| 322976 ||  || 16 jun 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=977 bgcolor=#FAFAFA
| 322977 ||  || 23 jun 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=978 bgcolor=#E3E3E3
| 322978 ||  || 22 mar 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=979 bgcolor=#FAFAFA
| 322979 ||  || 9 jul 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=980 bgcolor=#FAFAFA
| 322980 ||  || 9 jul 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=981 bgcolor=#E3E3E3
| 322981 ||  || 13 jul 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=982 bgcolor=#FAFAFA
| 322982 ||  || 14 jul 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=983 bgcolor=#E3E3E3
| 322983 ||  || 4 jul 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=984 bgcolor=#E3E3E3
| 322984 ||  || 14 jul 2002 || Palomar || NEAT || Ursula || 
|-id=985 bgcolor=#FAFAFA
| 322985 ||  || 9 jul 2002 || Palomar || NEAT || Juno || 
|-id=986 bgcolor=#FAFAFA
| 322986 ||  || 15 jul 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=987 bgcolor=#FAFAFA
| 322987 ||  || 14 jul 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=988 bgcolor=#E3E3E3
| 322988 ||  || 12 jul 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=989 bgcolor=#E3E3E3
| 322989 ||  || 20 jul 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=990 bgcolor=#FAFAFA
| 322990 ||  || 22 jul 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=991 bgcolor=#E3E3E3
| 322991 ||  || 18 jul 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=992 bgcolor=#FAFAFA
| 322992 ||  || 17 jul 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=993 bgcolor=#FAFAFA
| 322993 ||  || 18 jul 2002 || Socorro || LINEAR || Juno || 
|-id=994 bgcolor=#FAFAFA
| 322994 ||  || July 30. 2002 || Lake Tekapo || Mount John Obs. || — || 
|-id=995 bgcolor=#E3E3E3
| 322995 ||  || 21 jul 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=996 bgcolor=#E3E3E3
| 322996 ||  || 20 jul 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=997 bgcolor=#FAFAFA
| 322997 ||  || 22 jul 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=998 bgcolor=#FAFAFA
| 322998 ||  || 27 set 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=999 bgcolor=#E3E3E3
| 322999 ||  || 29 jul 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=000 bgcolor=#FAFAFA
| 323000 ||  || 6 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|}

Ligações externas 
 Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (320001)–(325000) (IAU Minor Planet Center)

322